Baseotto ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Juan Baseotto (* 1932), argentinischer Bischof
 Bruno Baseotto (* 1960), italo-kanadischer Eishockeyspieler